Голден гала 2015. одржан је 4. јуна 2015. на Стадиону Олимпико у Риму (Италија). Ово је четврти од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2015.

Сатница

Значајнији детаљи такмичења

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Ветар 0,9 м/с

400 м препоне

800 м

5.000 м

Скок мотком

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Жене

200 м 
Ветар -0,1 м/с

400 м

1.500 м

100 м препоне 
Ветар 0,9 м/с

3.000 м препреке

Скок увис

Скок удаљ

Бацање диска

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Голден гала
ИААФ Дијамантска лига 2015.